Col nome François de La Rochefoucauld ricordiamo quattro personaggi:
François de La Rochefoucauld (1558-1645), cardinale francese.
François de La Rochefoucauld (1613-1680), scrittore e nobiluomo francese.
François-Joseph de La Rochefoucauld (1735-1792), vescovo cattolico francese.
François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827), politico, imprenditore e finanziere francese.